Niemcy:
 Bövinghausen – dzielnica Castrop-Rauxel
 Bövinghausen – dzielnica Dortmundu